Каменка () — село, Новоалександровский сельский совет, Днепровский район, Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1221486206. Население по переписи 2001 года составляло 92 человека.

Географическое положение 
Село Каменка находится на левом берегу реки Мокрая Сура, выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Новоалександровка, ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Днепровое, на противоположном берегу — сёла Червоный Садок и Ракшевка.

В 2-х км расположен Днепровский аэродром.

Экология 
 Ниже по течению реки Мокрая Сура расположена Центральная станция аэрации и её иловые поля-отстойники.
 Рядом со станцией аэрации находится электрическая подстанция и завод по производству изделий из пластмасс.

Экономика 
 Молочно-товарная, птице-товарная, свино-товарная и овце-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Клуб.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Больница.
 Спортивная площадка.
 Стадион.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания